Гео́ргий Го́лубев:
 Голубев, Георгий Александрович (1887—1949) — русский архитектор.
 Голубев, Георгий Гордеевич (1919—2005) — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель.